Социал-демократы:

 Социал-демократы — люди, сторонники социал-демократии.
 Социал-демократы — политическая партия Словении.